Vítor Constâncio (1943) – economista e politico portoghese
 William Gustavo Constâncio (1992) – calciatore brasiliano